Wilenski ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Nikolajewitsch Murawjow-Wilenski (1796–1866), russischer Staatsmann, Generalgouverneur des Nordwestterritoriums
 Semjon Samuilowitsch Wilenski (1928–2016), russischer Schriftsteller und Herausgeber
 Wladimir Dmitrijewitsch Wilenski (1888–?), russischer Revolutionär

Siehe auch:

 Wilensky
 Wilna (wileński bedeutet “aus Wilna”)